Hambleton bezeichnet:

 Hambleton, einen Distrikt in der Grafschaft North Yorkshire in England
 Hambleton (Rutland), Dorf im Rutland Water in England
 Hambleton (West Virginia), Town im Tucker County, West Virginia

Hambleton ist der Familienname folgender Personen:

 Aman Hambleton (* 1992), kanadischer Schachgroßmeister
 Peter Hambleton (* 1960), neuseeländischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Richard Hambleton (1954–2017), US-amerikanischer Maler und Graffiti-Künstler
 Samuel Hambleton (1812–1886), US-amerikanischer Politiker